Sullusuk bezeichnet:
 Sullusuk (Sund, Sallersuaq) (auch Qipingasup Sullua), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sullusuk (Sund, Tuttulik) (auch Sarfannguaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland